Гвидо Каппелло (, 14 апреля 1933, Пиза — 1996, Милан) — итальянский шахматист, национальный мастер с 1960 г. Чемпион Италии 1960 г. Неоднократный участник шахматных олимпиад в составе сборной Италии. По профессии бухгалтер.

Активно играл по переписке. Был серебряным призером чемпионата Италии.

Родился в Пизе, позже жил в Гориции, в середине 1960-х гг. переехал в Милан.

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 
 

Шахматисты Италии
Участники шахматных олимпиад